Ленское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Архангельская область
 Ленское сельское поселение — входит в Ленский район

Пермский край 
 Ленское сельское поселение — входит в Кунгурский район